Die 76. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  76. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  76. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  76. Schützendivision (Sowjetunion), auch bekannt als 76. Armenische Gebirgsdivision „K. E. Woroschilow“, war an der Schlacht von Stalingrad beteiligt, 1945 in Kurland
  76th Division (Vereinigtes Königreich)
  76th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  76. Garde-Luftsturm-Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern